Venus Williams era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Svetlana Kuznecova.

In finale Petra Kvitová ha sconfitto Dominika Cibulková con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Simona Halep (semifinale)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Venus Williams (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Madison Keys (quarti di finale)

 Svetlana Kuznecova (semifinale)
 Dominika Cibulková (finale)
 Johanna Konta (quarti di finale)
 Timea Bacsinszky (primo turno, ritirata)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Petra Kvitová (campionessa)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno, ritirata)
 Samantha Stosur (primo turno)

Wildcard 

  Sabine Lisicki (primo turno)
  Peng Shuai (primo turno)

 Zheng Saisai (primo turno)

Qualificate 

  Louisa Chirico (secondo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)

 Julia Görges (primo turno)
 Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
 Kateřina Siniaková (secondo turno)
 Heather Watson (primo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2016
WTA Tour 2016